Йылдырым, Мурат:
 Йылдырым, Мурат (актёр) (род. 1979) — турецкий киноактёр, модель.
 Йылдырым, Мурат (футболист) (1987) — турецкий футболист.